Розенталс () — латышская фамилия.

Известные носители 
 Розенталс, Арис (1938—2019) — советский и латвийский актёр.
 Розенталс, Лео — юрист, судебный репортер, фотограф.
 Розенталс, Рафаил (род. 1937) — главврач Латвийского Центра трансплантации.
 Розенталс, Янис (1866—1917) — латышский художник.

Примечания